Cicardi – cognome italiano
 Gino Cicardi – arbitro di calcio italiano